Diospolis (dt. Stadt des Zeus) ist der Name mehrerer Städte, siehe

 Diospolis Magna im 4. oberägyptischen Gau, siehe Theben (Ägypten)
 Diospolis Parva im 7. oberägyptischen Gau
 Diospolis Inferior im 17. unterägyptischen Gau (im nördlichen Nildelta), siehe Tell el-Balamun
 Lod in Palästina
 Diospolis (auch „Dia“) in Bithynien, antikes Emporion (Handelsplatz), vermutlich Hafenplatz von Prusias ad Hypium, heute Akçakoca
 Diospolis, spätantiker Name von Kabyle in Thrakien, heute Kabile in Bulgarien
 Titularbistum Diospolis in Thracia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Diospolis Inferior, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Diospolis Superior, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche